Открытый чемпионат Марселя среди женщин 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились в Марселе, Франция, с 3 по 9 июня 2013 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Анабель Медина Гарригес (№ 68 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Андреа Петкович выигрывает 1й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре федерации.
 Анабель Медина Гарригес уступает 1й финал в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Сандра Клеменшиц выигрывает 1й титул в сезоне и 39й за карьеру в туре федерации.
 Андрея Клепач выигрывает 1й титул в сезоне и 13й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Открытый чемпионат Марселя среди женщин
 Цикл женских турниров ITF 2013
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона по теннису 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Июнь 2013 года
2013